Nanot peut désigner :
 Henri Nanot, un écrivain français (1921-1962) ;
 Yves-René Nanot, un chef d'entreprise français (1937-).